Петровский сельский округ — название ряда административно-территориальных (терририальных) единиц и/или муниципальных образований в Казахстане и России.

Российская Федерация

Белгородская область 

 Петровский сельский округ Прохоровского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Петровский сельский округ Уржумского района

Краснодарский край 

 Петровский сельский округ Славянского района

Московская область 

 Петровский сельский округ Клинского района (1994—2006)
 Петровский сельский округ Наро-Фоминского района (1994—2006)
 Петровский сельский округ Серебряно-Прудского района (1994—2004)
 Петровский сельский округ Шатурского района Московской области (1994—2006)

Омская область 

 Петровский сельский округ Омского района
 Петровский сельский округ Тевризского района

Рязанская область 

 Петровский сельский округ Ряжского района

Смоленская область 

 Петровский сельский округ Ярцевского района

Тверская область 

 Петровский сельский округ Калининского района (до 2005 года)
 Петровский сельский округ Сонковского района (до 2005 года)

Казахстан

Карагандинская область 

 Петровский сельский округ Бухар-Жырауского района

Северо-Казахстанская область 

 Петровский сельский округ Есильского района

См. также